

Graphème 
 En français, le digramme « un » est aussi un graphème.
 Un est la  lettre de l'alphabet géorgien.

Mot 
 Le mot « un » est la forme écrite en toutes lettres du nombre 1 :
 le « un » (1) est un chiffre arabe, utilisé notamment pour signifier le nombre un. Ce n'est pas un nombre premier.
 l'an un est la première année du calendrier julien ;
 le mot « un » est également une des formes de l'article indéfini français, au masculin singulier ;
 chez les philosophes ou les mystiques, L'Un désigne le principe suprême et ineffable :
 le mot « Un » (avec une majuscule) est un euphémisme pour Dieu (voir aussi ).

 Une est le féminin de un :
 la une désigne la première page d'un journal ;
 la Une est une chaîne de télévision belge ;
 de façon informelle, « la Une » désigne la chaîne de télévision française TF1 ou l'ancienne première chaîne de l'ORTF.

Sigle 
UN est un sigle, qui peut signifier :
 , en anglais ;
 Union pour la Nation, une plateforme politique formée autour de Jean-Pierre Bemba, candidat à l'élection présidentielle de 2006 en République démocratique du Congo ;
 Université numérique, dans le domaine de l'enseignement supérieur ;
 Université de Ngaoundéré, au Cameroun.

Code 
 UN est le code IATA de la compagnie aérienne russe Transaero.

Symbole 
 UN est la formule chimique du nitrure d'uranium.